Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo — И не начинает рассказ о троянской войне с яйца близнецов. Латинская крылатая фраза, впервые встречающаяся в произведении Горация «Наука поэзии», 147.

Значение 
В греческой мифологии Леда — дочь царя Этолии Тестия и Левкиппы, супруга спартанского царя Тиндарея. Зевс, плененный красотой Леды, овладел ею, обратившись в лебедя. От этой связи появилась Елена. По одному из мифов, Елена родилась из одного яйца Леды, а братья её, близнецы Кастор и Полидевк — из другого. Елена, впоследствии выйдя замуж за Менелая, была похищена Парисом и послужила виновницей Троянской войны. Гораций мастерски использует двойной смысл фразы «начинать с яиц Леды», которой восхваляет Гомера за то, что он своё повествование о Троянской войне начинает не ab ovo — не от яйца (вводя и кулинарный и мифологический смыслы сразу), не с самого начала, а сразу вводит слушателя in medias res — в середину вещей, в самое существо дела.

Употребление 
 if you have any business, pray be brief and come swiftly to the point. Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo - do you understand that? says he, with a keen look. (Роберт Льюис Стивенсон, «Похищенный», глава 27)

См. также 
 Ab ovo
 Ab ovo usque ad mala

Литература 
 Николай Тихонович Бабичев, Яков Маркович Боровский, «Словарь латинских крылатых слов», Москва, издательство «Русский язык», 1982.

Латинские фразы и выражения